Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 43-as, továbbá 43A, 43B, 43É jelzésű villamosok:

Magyarország 

 43-as villamos (Budapest)megszűnt
 43A villamos (Budapest)megszűnt
 43B villamos (Budapest)megszűnt
 43É villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 43-as villamos (Bécs)